— японская манга, автором и иллюстратором которой является Мицуру Миура. Манга публиковалась издательством Kodansha в журнале Weekly Shōnen Magazine с 1981 по 1984 год и получила премию премию манги Коданся, как лучшее сёнэн-произведение года.

Короткое продолжение к манге  было опубликовано издательством Seirindo 15 октября 2006 года. Третья часть манги  публиковалась издательством Akita Shoten с 2007 по 2009 год.

По мотивам манги студией Toei Animation был выпущен аниме-сериал в 95 серий. 14 июля 1984 года студией Toei Animation было выпущено продолжение — короткометражный мультфильм под названием .

26 октября 2007 года киностудия wint выпустила на DVD полнометражный фильм, созданный по мотивам третьей части манги. Режиссёр фильма — Хитоси Исикава, в главных ролях выступала японская поп-певица Ёко Кумада.

Сюжет 
Студент с маленьким ростом по имени Аобу Сюнсукэ переводится в новую «школу света», и в первый же день встречает красивую и пышную девушку по имени Асаока Нацуми или просто Эру, которая оказалась гораздо выше его и сразу же влюбляется в парня. Сначала Сюнсукэ избегал девушку, считая её слишком высокой для себя. Его мать держит магазин женской одежды и нуждается в рабочих руках. Эру решает помочь в семейном бизнесе и так начинается длинная романтическая история Аобу и Эру.

Персонажи 

 Главный герой истории. Очень низкий для своего возраста. Однако это не мешает ему постоять за себя. В частности он подрался с председателем клуба спортивной команды, который в 2 раза выше него и даже не боится школьного учителя по прозвищу «Железный штырь», известного особой свирепостью. Одновременно очень неловок в отношениях с девушками.

 Ровесница Аобы, но наоборот очень высокая для своего возраста. Из-за роста и крупного тела получила прозвище «L» (Эру). Влюбляется в Аобу с первого взгляда.

Роли озвучивали 
 Тосио Фурукава — Сюнсукэ Аоба
 Кэйко Ёкодзава — Нацуми Асаока (Эру)
 Хироси Отакэ — Монта Акай (начальник)
 Хироми Цуру — Кандзаки
 Сандзи Хасэ — Кадзуо Цуруй
 Масахару Сато — Кинта Камэяма
 Ёку Сиоя — Котаро Хаякава
 Сэйко Накано — Сэйко
 Эйко Ямада — Кодзуэ
 Кёко Тонгу — Мако
 Томико Судзуки — Мадока
 Эйко Масуяма — Комати
 Бандзё Гинга — Тэцуо Канэкодзи (Дэккин)

Манга 
Третья часть манги публиковалась издательством Akita Shoten. В апреле 2009 года были опубликованы 6 томов манги.

Аниме 
Аниме сериал был выпущен студией Toei Animation. 95 серий транслировались по телеканалу TV Asahi с 5 июля 1982 года по 27 августа 1984 года. Сериал также транслировался на территории Франции по телеканалам Mangas и TF1. и Италии по телеканалам Europa 7 и Italia 7.

Открытие к аниме  исполняет Кумико Каори, первую концовку  исполняет Тосио Фурукава, а вторую концовку — «Pumpkin Night» исполняют Тосио Фурукава и Кэйко Ёкодзава.

27 сентября и 29 ноября 2006 года сериал был выпущен на DVD, всего было выпущено 16 изданий по 6 серий в каждой.

Примечания

Ссылки 

Toei Animation